Prva liga Jugoslavije (1967/1968) była 40. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna FK Sarajevo. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Slobodan Santrač, który w barwach klubu OFK Beograd strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1967 w Jugosławii
1968 w Jugosławii